Jan Koukal ist der Name folgender Personen:

* Jan Koukal (Politiker) (* 1951), tschechischer Politiker
 Jan Koukal (Squashspieler) (* 1983), tschechischer Squashspieler